Пейли:

Персоналии 
 Пейли, Альберт (род. 1944) — американский скульптор.
 Пейли, Грейс (1922—2007) — американская писательница.
 Пейли, Уильям (1743—1805) — английский философ, апологет христианства.

Другое 
 Граф Пэли, иногда граф Пейли — плотный неориентированный граф, построенный из членов подходящего конечного поля путём соединения пар элементов, отличающихся на квадратичный остаток.